Иван Данов може да се отнася за:

 Иван Данов (1880 – 1947) – български библиотекар и библиограф;
 Иван Данов (р. 1957) – български политик.